Dunnington – parrocchia civile del North Yorkshire (Regno Unito)
Dunnington – successore del core Tigerton